Герасимчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Герасимчук Анатолій Максимович — шахтар, Герой Соціалістичної Праці.
 Герасимчук Андрій Андрійович ( 1940) — доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Української Академії політичних наук.
 Герасимчук Валентина Григорівна (1942—2010) — педагог, краєзнавець.
 Герасимчук Валерій Назарович (1956) — поет, прозаїк, драматург.
 Герасимчук Василь Іванович (1880—1944) — український історик.
 Герасимчук Василь Макарович (1928— після 1999)  — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 7-9-го скликань.
 Герасимчук Віктор Гнатович (1935—2004) — український композитор.
 Герасимчук Владислав Володимирович ( 1998) — український футболіст.
 Герасимчук Володимир Володимирович ( 1974) — Народний депутат України 6-го скликання.
 Герасимчук Володимир Іванович ( 1959) — український економіст і фінансист.
 Герасимчук Володимир Опанасович ( 1939) — український автошляховик, академік Транспортної академії України.
 Герасимчук Володимир Степанович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Герасимчук Галина Ананіївна, лікар-гінеколог, почесна громадянка Рівного.
 Герасимчук Давид Іванович (1916—1978) — Герой Радянського Союзу.
 Герасимчук Дмитро Миколайович (1985—2014) — капітан Збройних сил України, офіцер медичної роти 30-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни.
 Герасимчук Лідія Павлівна (1922—1958) — українська прима-балерина. Заслужена акторка УРСР.
 Лесь Герасимчук (1944) — літератор, філолог, перекладач, культуролог.
 Герасимчук Марина Павлівна — сержант Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни.
 Герасимчук Микола Семенович (1931—2003) — український економіст, член-кореспондент НАН України.
 Герасимчук Михайло Іванович (1947—2013) — український політик, народний депутат України від КПУ.
 Герасимчук Петро Олександрович ( 1963) — український медик.
 Герасимчук Сергій Іванович (1939—1984) — український радянський художник-графік.

Також 
 Гарасимчук
 Герасимук
Українські прізвища
Прізвища на -ук